Italcementi Group (произносится Италчементи групп) — итальянская цементная компания, пятый в мире производитель цемента. Штаб-квартира компании расположена в Бергамо.

Основана в 1864 году.

Собственники и руководство 
Основной владелец — миланская компания Italmobiliare (60,26 % акций), в свободном обращении находится 37,60 % акций.

Президент — Джампиеро Пезенти (Giampiero Pesenti).

28 июля 2015 года группа компаний HeidelbergCement AG объявила о заключении договора покупки ценных бумаг с холдингом Italmobiliare S.p.A. по поводу приобретения доли в 45 % в компании Italcementi S.p.A (Italcementi). Цена покупки составляет 10,60 евро за 1 акцию Italcementi. Общая цена покупки 45-процентной доли, составляет около 1,67 млрд. евро.

Деятельность 
Основана в 1864 году. После покупки в 1982 году Ciments Francais вошла в список крупнейших в мире цементных компаний, укрепив свои позиции постепенной покупкой цементных заводов в других странах.

В состав компании входит 63 цементных завода, 15 шлифовочных центров, пять терминалов, 134 карьера, 613 бетонных заводов в 22 странах.

В начале апреля 2008 года компания договорилась о продаже российскому «Сибирскому цементу» своего турецкого цементного подразделения Set Group (в него входит четыре цементных завода проектной мощностью 5 млн т в год, сеть бетонных заводов и терминал по перевалке цемента в порту Амбарли в Стамбуле). Сумма сделки составит 600 млн евро, причем часть будет оплачена акциями «Сибирского цемента».

Численность персонала — 23,5 тыс. человек (2007 год). Выручка в 2007 году составила 6 млрд евро., чистая прибыль — 612,5 млн евро.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт компании

Компании Италии
Цементные компании